FC Gossau is een Zwitserse voetbalclub uit Gossau, een plaats in het Duitstalige kanton St. Gallen. De club werd opgericht in 1906. De traditionele kleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis
Onopmerkzaam bracht FC Gossau de geschiedenis door in de amateurreeksen. Vanaf de jaren 70 kreeg het meer bekendheid. In 1971 werd na een 3-0-zege tegen FC Widnau voor het eerst promotie behaald naar het hoogste amateurniveau (toenmalige 1. Liga). Tussen 1975 en 1978 speelde het zelfs in het profvoetbal in de Nationalliga B.

Daarna volgden afwisselende jaren op de hogere amateurniveaus. In 1993 werd opnieuw promotie behaald naar de Nationalliga B, nadat FC Gossau de eindronde won tegen FC Solothurn en FC Monthey. In 1996/97 werd na vijf speelrondes de koppositie overgenomen, maar het degradeerde als nog aan het einde van het seizoen. 

In 2007 werd weer promotie behaald naar de Challenge League, de vervanger van de Nationalliga B. In 2009/10 speelde het voor het laatst in het profvoetbal.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers
 Marco Zwyssig (1991–1996)

Trainer-coaches 
 Vlado Nogic (2005–2009)
 Hans Kodric (2009)

Externe links
 Officiële website

Gossau
Sport in Sankt Gallen (kanton)